GD Estoril Praia, offiziell Grupo Desportivo Estoril Praia, ist ein portugiesischer Sportverein, bekannt vor allem durch seine Aktivitäten im Fußball. Er wurde 1939 gegründet und ist in Estoril, einem Ort westlich von Lissabon, beheimatet. Der Verein befindet sich zu 75 % in Besitz des brasilianischen Unternehmens Academia Traffic, einer Firma, die junge Fußballer ausbildet, um sie später zu verkaufen.

Fußball 
Das Heimstadion des Vereins heißt Estádio António Coimbra da Mota. Die Vereinsfarben sind Gelb und Blau. Der größte Erfolg war die Finalteilnahme im portugiesischen Pokal 1944. In der Saison 2011/12 stieg der Verein als Erstplatzierter der Liga de Honra in die Primeira Liga auf. In der Saison 2012/13 belegte die Mannschaft als Aufsteiger den 5. Platz und qualifizierte sich so für die Teilnahme an der UEFA Europa League 2013/14.

In der Saison 2017/18 stieg man als Letzter in die Segunda Liga ab.

Europapokalbilanz

Ehemalige Spieler

Weitere Sportarten 
Der Klub hat neben Fußball noch sechs weitere Sparten: Neben Badminton (1974 und 1975 wurde der Verein portugiesischer Mannschaftsmeister), Tischtennis, Volleyball und Rollhockey sind auch Hallenfußball (Futsal) und Strandfußball (Beachsoccer) in eigenen Abteilungen organisiert.

Weblinks 
 Website von GD Estoril Praia

Einzelnachweise 

Estoril Praia, Gd
Estoril Praia, Gd
Sport (Estoril)
Gegründet 1939